Тамас Калмухаметович Айтмухаметов (род. 1939 год, Красноярский район, Астраханская область) — казахстанский юрист, первым занимал должность Председателя Верховного Суда Республики Казахстан.

Биография 
1966—1972 гг. — член Павлодарского областного суда.

1972—1973 гг. — заместитель прокурора г. Павлодар.

1973—1974 гг. — прокурор Индустриального района г. Павлодар.

1974—1978 гг. — первый заместитель прокурора Павлодарской области.

1978—1983 гг. — начальник отдела по надзору за прохождением уголовных дел в судебных органах Прокуратуре Казахской ССР.

1983—1984 гг. — заведующий отделом сектора суда и юстиции административно-организационного отдела ЦК Компартии Казахстана.

1984—1993 гг. — Председатель Верховного Суда Казахской ССР и первый Председатель Верховного Суда Республики Казахстан.

Награждён знаком отличия «Құрметті судья».

Примечания 

Члены КПСС
Председатели Верховного Суда Республики Казахстан